Ausztria
Naas, település Stájerországban

 Írország
Naas, település Írországban